114-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил с 28 февраля по 1 марта 2020 года на катке «Викингскипет» в Хамаре, Норвегия. Действующими чемпионами являлись Патрик Руст (Нидерланды) и Мартина Сабликова (Чехия).

В соревнованиях приняли участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции стартовали по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, которые занимающие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицированы занимавшие более высокое место в любом из списков.

Впервые чемпионат прошёл одновременно с чемпионатом мира в спринтерском многоборье.

Расписание
Время местное (UTC+2).

Результаты

Мужчины

500 м

5000 м

1500 м

10 000 м

Итоговое положение

Женщины

500 м

3000 м

1500 м

5000 м

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты на сайте ИСУ .

2020 год в конькобежном спорте
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью